Anna Wessman kan avse:

Anna Wessman (konstnär) (född 1969) – svensk bildkonstnär
Anna Wessman (friidrottare) (född 1989) – svensk spjutkastare